Светлана Асхатовна Хабирова () — российская тяжелоатлетка, выступавшая в весовых категориях до 69 кг и до 75 кг, чемпионка мира. Рекордсменка России в весе до 69 кг в рывке (105,5 кг) и в толчке — 137,5 кг. (2001); Европы и России в весовой категории до 75 кг среди женщин: рывок — 110 кг; толчок — 135 кг; в сумме двоеборья — 245 кг. (2000). 8-кратная рекордсменка мира среди юниорок (1997). Участница Игр Олимпиады в Сиднее (Австралия, 2000).

Спортивная карьера 
 чемпионка Европы среди девочек — 1994;
 двукратная чемпионка мира среди юниорок — 1995, 1996
 чемпионка Европы среди юниорок — 1997
 серебряный призёр чемпионата Европы среди женщин — 1998, 2002
 чемпионка Европы среди женщин — 1999 год (Болгария);
 чемпионка мира — 2002
 вице-чемпионка мира — 2001

На Олимпиаде — 2000 в Сиднее была 6-й.

Воспитанница спортклуба «Каучук» г. Стерлитамак (тренер — П. И. Никитин). Окончила Стерлитамакский техникум физической культуры (1994), Уральский государственный университет физической культуры.

В 1994—2002 годы выступала за ШВСМ РБ, в 1994—2004 гг. — за спортивно-тренировочный центр № 464 ВВС России. На соревнованиях представляет ЦСКА и Якутию.

Член юношеской, национальной сборной команды России (1994—2004).

Живёт в Салехарде.

Награждена почётными знаками «За самоотверженный труд в РБ» (2000), «Выдающийся спортсмен РБ» (1995).

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Спортсмены Ямала»

Тяжелоатлеты России
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Спортсмены Стерлитамака
Спортсмены Салехарда
Спортсмены Уфы
Выпускники Уральского университета физической культуры